Ярославская железная дорога — железнодорожное управление в СССР, существовавшее в 1936—1953 годах. Образована в 1936 году в результате разделения Северных железных дорог на Северную и Ярославскую. В 1953 году объединена с Северной железной дорогой под единое управление в Ярославле.

Железные дороги СССР